Schaich steht für
 Schaich, sprachliche Nebenform von Scheich
 Schaich (Fluss), rechter Zufluss der Aich nach Neuenhaus, Stadt Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Schaich ist der Familienname von:
 Abdullah bin Muhammad Al asch-Schaich (* 1948), saudi-arabischer Geistlicher und Politiker (Minister)
 Al-Mu’aiyad Schaich (1369–1421), Sultan der Mamluken in Ägypten (1412–1421)
 Birutė Schaich (* 1980), litauische Handballspielerin
 Eberhard Schaich (* 1940), ehemaliger Rektor der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
 Gudrun Schaich-Walch (* 1946), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Mustafa asch-Schaich (* 1957), syrischer Militärführer

Siehe auch:
 Scheich (Begriffsklärung)